Старшина́:
 Воинское звание военнослужащих сержантского (старшинского) состава (до 1946 года — младшего командного [младшего начальствующего] состава) Вооружённых Сил СССР и Вооружённых Сил РФ начиная с 1935 года. Введено Постановлениями   и    сохранено в Вооружённых силах Российской Федерации  По действующему положению присваивается лучшим старшим сержантам, прослужившим на сержантских должностях не менее 6 месяцев и назначенным на должности, для которых штатами предусмотрено звание старшины, а также положительно аттестованным старшим сержантам при увольнении их в запас.В надводных и подводных  и Береговой охране Погранслужбы    званию старшины соответствует звание главный корабельный старшина. Также в ВМФ и   существуют нижестоящие звания главный старшина, старшина  и старшина .С 1940 по 1971 годы в  Военно-морского флота и Морских частях погранвойск  званию старшины соответствовало звание мичман. До 1940 года в плавсоставе ВМФ и Морской пограничной охране  воинского звания, соответствующего по рангу званию старшины Сухопутных и Военно-воздушных , не существовало. С 1935 по 1940 годы в    и  существовало своё «флотское» звание старшины, но оно было ниже рангом «сухопутного» и соответствовало званию младший комвзвод Сухопутных сил и 
  Специальное звание сотрудников младшего начальствующего состава правоохранительных органов СССР и Российской Федерации начиная с 1936 года, а также других федеральных органов исполнительной власти России после 1991 года, для которых соответствующими нормативно-правовыми актами данные звания установлены. Впервые специальное звание старшина введено для личного состава Рабоче-крестьянской милиции  совместным постановлением ЦИК и  от  Нижестоящее специальное звание — отделенный командир, следующее по рангу — сержант милиции.Указом Президиума  от  вместо специального звания старшина введено новое — старшина милиции.
 
 Старшинские специальные звания существуют в следующих федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации (приведён перечень по состоянию на ):
  — старшина полиции, старшина внутренней службы, старшина юстиции;
  — старшина внутренней службы;
  — старшина внутренней службы;
  — старшина внутренней службы;
 Росгвардия — старшина 
 
 Согласно таблице соотношения классных чинов федеральной государственной гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, вышеперечисленные специальные звания старшин соответствуют по рангу воинскому званию старшина (главный корабельный старшина) 
  Воинская должность в роте (батарее, эскадроне, авиаэскадрилье), а также на кораблях и судах для военнослужащих сержантского и старшинского состава (до 1946 года — младшего командного [младшего начальствующего] состава)  и Российской Федерации.Старшина роты (батареи, эскадрона, эскадрильи) является прямым начальником солдат и сержантов своего подразделения; отвечает за правильное несение ими службы, воинскую дисциплину, внутренний порядок, сохранность вооружения и другого имущества. Подчиняется командиру роты и в отсутствие офицеров выполняет его обязанности. На должности старшины роты (батареи  назначаются лица в званиях прапорщиков и сержантов.Старшина команды (группы) на кораблях и  и Береговой охраны (ранее — морчастей погранвойск) подчиняется командиру группы (батареи, дивизиона, боевой части, начальнику службы), является прямым начальником личного состава команды (группы) и отвечает: за выполнение командой (группой) поставленных задач; за обучение, воспитание, воинскую дисциплину и морально-психологическое состояние личного состава команды (группы); за эксплуатацию и состояние оружия и технических средств, находящихся в заведовании команды (группы); за несение службы корабельных нарядов подчиненными и внутренний порядок в команде (группе); за сохранность и исправное состояние имущества команды  Названия должностей старшин команд (групп) подразделяются в соответствии с их военной специальностью: строевой старшина, рулевой старшина, сигнальный старшина, машинный старшина, трюмный старшина 
  В России должность работника ведомственной охраны. Например, в ведомственной охране госкорпорации «Росатом» старшина организует учет, хранение и использование вооружения, боеприпасов, имущества и инвентаря, производит их осмотр в соответствии с требованиями инструкций. Организует своевременный ремонт вооружения, имущества и инвентаря. Ведет учет работников подразделения ведомственной охраны (ВО). Обеспечивает работников подразделения ВО обмундированием и обувью, а также работников караулов постовой одеждой. Обеспечивает поддержание внутреннего распорядка и контролирует содержание помещения ВО в чистоте. По указанию руководства подразделения ВО проводит проверку несения службы по охране объекта.
  В Российской империи в  на Кавказе, в Поволжье и Средней Азии, где не было волостей, выборный либо назначаемый царской администрацией (к примеру, в Чечне в аулах, принявших российское подданство) исполнительный орган, а также должность главы сельского общества, выполняющего функции

Последовательность воинского звания в СССР и Российской Федерации

Знаки различия старшины в Вооружённых Силах, других войсках, воинских формированиях и органах РИА,

Знаки различия старшины в силовых структурах других стран

См. также 
 Старши́на казацкая
 Войсковой старшина
 Воинские звания в Вооружённых Силах Российской Федерации
 Табель о рангах
 Фельдфебель

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Военные профессии